Mohammad Reza Khanzadeh (11 de maio de 1991) é um futebolista profissional iraniano que atua como defensor.

Carreira 
Mohammad Khanzadeh representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Futebolistas do Irão
Futebolistas do Persepolis F.C.
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2018